Шаверья́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Шатийон-сюр-Шаларон. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01096.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км севернее Лиона, в 13 км к западу от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река , приток реки Вель.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 927 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 606 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 469 были экономически активными, 137 — неактивными (показатель активности — 77,4 %, в 1999 году было 74,8 %). Из 469 активных жителей работали 450 человек (238 мужчин и 212 женщин), безработных было 19 (9 мужчин и 10 женщин). Среди 137 неактивных 45 человек были учениками или студентами, 58 — пенсионерами, 34 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XII век). Исторический памятник с 1947 года.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн